Plaats in Indonesië
 Panjerejo (Gading Rejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Panjerejo (Rejotangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java